

Geografia 
 Cavalcante – comune del Brasile nello Stato del Goiás

Persone 
 Fernando Henrique Quintela Cavalcante – calciatore brasiliano, attaccante
 Lucas Cavalcante Silva Afonso – calciatore brasiliano, difensore
 Rafael Cavalcante – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Ricardo Cavalcante Mendes – calciatore brasiliano, centrocampista o attaccante svincolato